Il termine Styx, che propriamente è il nome greco dello Stige, fiume infernale, è stato impiegato per denominare:

Astronomia 
 Styx – caratteristica di albedo della superficie di Marte

Cinema 
 Styx – film austro-tedesco del 2018

Informatica 
 Styx – variante del file system 9P

Musica 
 Styx – gruppo musicale statunitense di genere rock 
 Styx – gruppo musicale amatoriale britannico di genere rock in cui militò Bruce Dickinson prima degli Iron Maiden
 Styx – album dell'omonimo gruppo musicale statunitense

Zoologia 
 Styx – genere di farfalle della famiglia dei Lycaenidae

Altro 
 Styx Dorsum – formazione geologica marziana
 SS-N-2 Styx – tipo di missili per navi da guerra